Таранда — фамилия. Известные носители:

 Таранда, Гедиминас Леонович (род. 1961) — советский и российский артист балета.
 Таранда, Карина Олеговна (род. 1999) — белорусская легкоатлетка.
 Таранда, Николай Иванович (род. 1947) — белорусский художник.